Sarubynzi  (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sarubynzi (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Sarubynzi (Monastyryschtsche), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche
 Sarubynzi (Pidwolotschysk), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk
 Sarubynzi (Sbarasch), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch

 Sarubynzi (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), im Kaniwer Stausee versunkenes Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj